Hüttelberg ist der  Name folgender Berge:
 Hüttelberg (Fichtelgebirge) , Berg im Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Hüttelberg (Wienerwald) , Berg im Wienerwald, Wien

Siehe auch:
 Hüttenberg